In teoria della probabilità, due tipi diversi di distribuzioni di probabilità sono dette uniformi:

la distribuzione discreta uniforme
la distribuzione continua uniforme (o distribuzione rettangolare)

Esse condividono alcune proprietà: sono entrambe a supporto limitato, debolmente unimodali e ogni valore può essere assunto come moda.